The Red Blood of Courage – cortometraggio del 1915 diretto da Tom Santschi
The Red Blood of Courage – film del 1935 diretto da John English